Брецфельд () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хоэнлоэ. Население составляет 12 651 человека (на 31 декабря 2018 года). Занимает площадь 64,69 км². Официальный код — 08 1 26 011.

Коммуна подразделяется на 12 сельских округов: Адольцфурт (Adolzfurt), Бицфельд (Bitzfeld), Бреттах (Brettach), Брецфельд (Bretzfeld), Димбах (Dimbach), Геддельсбах (Geddelsbach), Раппах (Rappach), Шеппах (Scheppach), Шваббах (Schwabbach), Сибенайх (Siebeneich), Унтерхаймбах (Unterheimbach) и Вальдбах (Waldbach).

История возникновения 
Первое письменное упоминание Брецфельда (тогда Бретесфельд) относится к 1037 году. До 1423 года принадлежал фонду Эринген и роду господ Вайнсбергских. Кроме того, Брецфельд частично принадлежал монастырю Лихтенштерн и мелкому дворянству. С XV века постепенно увеличиваются владения рода Хоэнлоэ. В 1423 году Брецфельд и ряд вайнсбергских поселений переходят под владение Курпфальца. В 1504 году по результатам баварско-пфальцской войны Брецфельд перешел к Вюртембергу и был включен в Вайнсбергский район.

Документально подтверждено, что уже в 1357 году, в Брецфельде занимались виноградарством. Важную роль играли также земледелие, животноводство и плодоводство. Во время крестьянской войны брецфельдские крестьяне под предводительством солтыса Ганса Коберера участвовали в Вайнсбергском кровопролитии 1525 года (Вайнсбергская кровавая пасха). В 17 и 18 веках в Брецфельде проживало около 330 жителей. Их число начало расти только к концу XVIII века, с 1837 до 1939 года оно увеличилось от 433 до 542 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга